

194001–194100

194101–194200

194201–194300

194301–194400

194401–194500

194501–194600

194601–194700

194701–194800

194801–194900

194901–195000

Lista planetelor minore (194001-195000)